Les Trolls (), film d'animation de Mike Mitchell et Walt Dohrn (2016).
 Les Trolls (), série de trois romans écrits par  (2002-2003).